X зимния Паралимпиада проходила в Ванкувере и Уистлере, провинция Британская Колумбия, Канада с 12 марта по 21 марта 2010 года. В общей сложности 502 спортсмена (121 женщина и 381 мужчина) из 44 стран приняли участие в 64 мероприятиях в пяти дисциплинах. 51 спортсмен 21 страны-участницы выиграли хотя бы одну медаль и в случае 15 стран-участниц — золотую.

Особенности и рекорды 

 Паралимпийцы Германии завоевали больше всех золотых медалей — 13.
 В течение вторых подряд зимних игр спортсмены из России завоевали наибольшее количество медалей.
 Наибольшее число золотых медалей завоевали канадка , пять раз взявшая золото в дисциплине горнолыжного спорта, и немка , завоевавшая две медали в биатлоне и три в лыжных гонках.
 Канадка  стала первым паралимпийцем, получившим золото как в зимних (скоростной спуск среди женщин с нарушением зрения), так и в летних играх (соревнования по голболу в Сиднее в 2000 и Афинах в 2004 годах).
 Наибольшее число медалей получил россиянин Николай Полухин — 6 (1 золотая, 4 серебряных и 1 бронзовая медали).

Неофициальный медальный зачёт 
Таблица неофициального медального зачёта основывается на данных Международного паралимпийского комитета (МПК) и отсортирована по количеству медалей высшего достоинства («золото») выигранных участниками национальных паралимпийских комитетов (НПК). Далее следует количество выигранных медалей среднего («серебро») и низшего («бронза») достоинств. Если НПКи имеют в общем итоге одинаковое количество выигранных медалей, то страны сортируются в алфавитном порядке русского языка.

В соревнованиях по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин стоя были присуждены две серебряные медали, бронзовая — не присуждалась.

Легенда

На зимних Паралимпийских играх 2010 года 23 из 44 участвующих Национальных паралимпийских комитетов не выиграли ни одной медали. Эти страны:

По дисциплинам 
  Биатлон
В 12 мероприятиях принимали участие 95 спортсменов (34 женщины и 61 мужчина) из 18 стран.

  Горнолыжный спорт
В 30 мероприятиях принимали участие 191 спортсмен (56 женщин и 135 мужчин) из 37 стран.

  Кёрлинг на колясках
В мероприятиях принимали участие 50 спортсменов (15 женщин и 35 мужчин) из 10 стран.

  Лыжные гонки
В 20 мероприятиях принимали участие 142 спортсмена (49 женщин и 93 мужчины) из 21 страны.

  Хоккей на санях
В мероприятии принимали участие 117 спортсменов (все мужчины) из 8 стран.

См. также 
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2010
 X зимние Паралимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Паралимпиады в Ванкувере
 

Паралимпийские игры 2010